Ивашнево — название населённых пунктов в России:

 Ивашнево — деревня в Демидовском районе Смоленской области.
 Ивашнево — деревня в Кашинском районе Тверской области.